Le terme débâcle désigne :
 Un phénomène météorologique de rupture brusque de la couverture de glace;
 Par analogie, une déroute complète pendant une guerre (par exemple la Débâcle française de mai-juin 1940 lors de la Bataille de France) ou une rencontre sportive.

Œuvres

 La Débâcle, roman d’Émile Zola publié en 1892 ;
 Débâcle (Evacuation), vingt-quatrième épisode de la saison 2 de Malcolm diffusé en 2001 ;
 La Débâcle (Fallen), dixième épisode de la saison 2 de Titans diffusé en 2019.

Voir aussi 
 La grande débâcle (Un show, una canción),  épisode de la saison 2 de Violetta diffusé en 2013 ;
 La Débâcle des sentiments, chanson de Calogero, extrait de l’album L'Équilibre instable sorti en 2019.